Un raz-de-marée ou raz de marée est un envahissement exceptionnel du rivage par la mer, une submersion marine, dû à une surcote temporaire (une élévation anormale du niveau de la mer). Les raz-de-marée peuvent avoir deux types de causes :

 des causes météorologiques ; on parle alors d'une onde de tempête :
 l'envahissement du littoral par la mer peut se produire lors d'une forte tempête, notamment au moment des grandes marées ; ainsi, dans la nuit du  la tempête Xynthia qui a touché le littoral français a submergé plusieurs quartiers construits en zone inondable en Vendée (notamment à La Faute-sur-Mer) et en Charente-Maritime, causant la mort de  ;
 des causes géologiques, humaines volontaires (essais nucléaires sous-marins) ou accidentelles (explosion d'Halifax) ; on parle alors d'un tsunami :
 les tsunamis sont provoqués par le déplacement soudain d'une grande masse d'eau ; ce déplacement peut lui-même résulter d'un séisme ou de l'irruption en mer d'une grande masse de roches (glissement de terrain, coulée pyroclastique, lave torrentielle ou impact cosmique) ; les vagues qui en résultent sont très meurtrières ; exemples :
 le tsunami survenu dans l'océan Indien le  a ainsi causé plus de ,
 il y a environ  d'années, l'impact de Chicxulub a dû provoquer un tsunami d'une ampleur mondiale, avec une vague atteignant  dans le golfe du Mexique, et plusieurs mètres dans les secteurs les plus éloignés.

Dans la langue courante, on parle aussi de raz-de-marée lorsqu'un événement majeur bouleverse une situation donnée.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Raz

Inondation
Tsunami
Océanographie physique